Бархат сахалинский () — вид деревянистых растений рода  семейства . Часть систематиков считают его младшим синонимом Бархата амурского.

Ботаническое описание 
Дерево около 20 м высотой с диаметром ствола до 80 см. Кора продольно-бороздчатая, серая, пробковый слой даже у взрослых деревьев как правило не толще 10 мм. Луб жёлтый. Почки длиной около 2мм, ширококонусовидные. Катафиллы цельные, яйцевидные, быстро опадающие. Листья с характерным запахом, листовая пластинка с 2—5 парами боковых листочков; листочки 7—10 см длины и 3—5 см ширины, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, на верхушке заострённые, в основании закруглённые, в верхней половине по краю городчато-пильчатые, без ресничек (или реснички малозаметные), сверху — тёмно-зелёные, снизу — сизовато-зелёные, с обеих сторон очень слабо мелковолосистые или вовсе голые; ось листа и черешки мелковолосистые. Соцветие метельчатое, безлистное. Венчик желтовато-зелёный; лепестки 3—4,5 мм длины, чашелистник около 1 мм длины. Костянки 5-семянные, около 10 мм в диаметре, шаровидные, черные. Цветёт в июне, плоды созревают в сентябре.

Распространение и экология 
Встречается в Японии, на юге Сахалина, а также на островах Монерон, Шикотан, Кунашир, Итуруп. Встречается в смешанных и лиственных, реже темнохвойных лесах, обычно в нижней части склонов или долинах рек, одиночно или небольшими группами. Успешно размножается семенами, которые распространяются птицами.

Теплолюбив, даже в Сочи и Батуми подмерзают годовалые побеги.

Охрана 
Редкий вид, внесён в Красную книгу Сахалинской области. Численность составляет около 3000—5000 экземпляров, основными факторами уменьшения популяции являются: вырубка леса и лесные пожары.

В России произрастает на охраняемых территориях: «Остров Монерон», «Курильский», «Островной», «Озеро Добрецкое», «Мыс Кузнецова», «Кунаширский кустарниковый реликтовый лес», «Вулкан Менделеева», «Лагуноозерный реликтовый лес», «Южно-Курильский реликтовый лес», «Феллодендроновая роща на о. Шикотан».

Химический состав 
Луб содержит алкалоиды берберин, пальматин, ятрорризин и сапонины. Плоды дают положительную реакцию на флавоноиды и сапонины. Экстрактивные вещества из листьев содержат до 10% флавоноидов, в том числе, норикаризид, феллозид, дигидрофеллозид и гиперозид. Плоды содержат 1,53% эфирного масла.

Значение и применение 
Луб использовали в Японии как лекарственное средство наравне с Бархатом амурским, в качестве горького желудочного и отхаркивающего средства. Айны применяли настой луба при гастралгии, плохом пищеварении и маточных кровотечениях. В виде компресса его прикладывали к экземах, ушибам, переломам, царапинам и сифилитическим язвам. Использовали для обмывания воспаленных глаз. Приём луба внутрь снижает артериальное давление. Настойка листьев имеет высокую антимикробную активность.

Примечания

Литература 
 
 Красная книга Сахалинской области — официальное издание // ред. В. М. Еремин, А. А. Таран; ред. кол. В. М. Еремин, А. А. Таран, С. И. Чабаненко. — Кемерово, 2019 — С. 354 .

Ссылки 
 

Рутовые
Флора Дальнего Востока
Лекарственные растения